En , Miękowo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Miękowo.

 dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale :
 du village de Miękowo, dans le powiat de Goleniów ;
 du village de Miękowo, dans le powiat de Szczecinek.